Alfa Ethniki 1969/1970 var den 54:e säsongen av grekiska högsta ligan i fotboll. Liksom förra säsongen deltog de regerande cypriotiska mästarna (Olympiakos Nicosia). Vinst gav 3 poäng, oavgjort gav 2 poäng och förlust gav 1 poäng.

Tabell

Källor
 Officiell webbplats 
 Rsssf.com

1969/1970
Fotbollssäsongen 1969/1970
1969 på Cypern
1969 i Grekland
1970 på Cypern
1970 i Grekland